Ruvo del Monte – comune italiano in provincia di Potenza.
Ruvo di Puglia – comune italiano nella città metropolitana di Bari.